Amerikai Egyesült Államok
 Eatonville (Florida)
 Eatonville (Washington)

 Kanada
 Eatonville (Toronto)
 Eatonville (Új-Skócia)